Sontheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Sontheimer (* 1987), deutsche Radsportlerin
 Günther-Dietz Sontheimer (1934–1992), deutscher Indologe
 Hans Sontheimer (1906–1981), Südtiroler Maler und Bildhauer
 Kurt Sontheimer (1928–2005), deutscher Politikwissenschaftler
 Michael Sontheimer (* 1955), deutscher Journalist
 Patrick Sontheimer (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Steffen Sontheimer (* 1990), deutscher Pokerspieler
 Walther Sontheimer (1890–1984), deutscher klassischer Philologe und Lehrer

Siehe auch:
 Sondheimer